Seznam nejlepších střelců v NHL 

Seznam nejlepších českých střelců v NHL

Reference 

Rekordy NHL
Hokejové seznamy